Cambra magmàtica, zona present a la litosfera que conté roca en fusió 
 Construcció:
Cambra (espai), peça principal d'una casa
 Cambra d'estar o sala d'estar
 Cambra fosca, petita habitació per a revelar fotografies
 Cambra frigorífica, lloc destinat a la conservació dels aliments
 Cambra de gas, sistema per aplicar la pena capital per inhalació d'un gas tòxic, habitualment àcid cianhídric
 Política: Cambra de Representants, diverses assemblees legislatives de molts estats del món 
 Cambra baixa, 
 Cambra dels Comuns del Regne Unit
 Cambra dels Comuns del Canadà
 Cambra dels Diputats, assemblea parlamentàries del Parlament d'Itàlia 
 Cambra de Diputats de Luxemburg
 Cambra de Diputats del Brasil, cambra baixa del Congrés Nacional del Brasil 
 Cambra dels Diputats de Romania, cambra baixa del Parlament bicameral de Romania 
 Cambra del Poble, parlament de la República Democràtica Alemanya (RDA) 
 Cambra de Representants dels Estats Units
 Cambra de Representants de Bòsnia i Hercegovina
 Cambra de Representants de l'Uruguai 
 Cambra dels Pobles de Bòsnia i Hercegovina 
 Cambra alta
 Cambra dels Lords, Cambra alta del Parlament del Regne Unit 
 Tecnologia:
 Cambra obscura, instrument òptic capaç d'obtenir la projecció plana d'una imatge sobre part de la seva superfície 
 Cambra d'aire, recipient de cautxú de forma toroidal que conté l'aire sota pressió a l'interior dels pneumàtics
 Cambra anecoica, sala sense ressò acústic o de microones 
 Cambra de combustió, part d'un motor de combustió interna aquella on es produeix la combustió del combustible 
 Cambra de buit, recipient de parets rígides del qual s'extreu l'aire i altres gasos mitjançant una bomba de buit 
 Cambra de buit tèrmic, cambra de buit en què es controla la radiació tèrmica de l'ambient 
 Cambra hiperbàrica
 Cambra de descompressió, mòdul rus de l'Estació Espacial Internacional (ISS) 
 Biografies:
 Cambra (reina), reina dels cimmeris 
 Josefina Cambra i Giné (Barcelona, 1946) 
 Sixte Cambra i Sànchez (Barcelona, 1952), empresari i polític català 
 Miquel Àngel Múrcia i Cambra (Ontinyent, 1982), compositor valencià 
 Anatomia:
 Cambra anterior, espai de l'ull que està limitat per davant per la còrnia i per darrere per l'iris i el cristal·lí 
 Cambra posterior, espai darrere de l'iris comunicat per davant a través de la pupil·la amb la cambra anterior 
 Cambra cardíaca
 Toponímia:
 Cambra Vella del Forment d'Ademús, edifici civil a la vila d'Ademús, País Valencià 
 Estació d'esquí de Cambra d'Ase, entre els municipis cerdans de Sant Pere dels Forcats i Eina 
 Vale de Cambra, municipi portuguès al districte d'Aveiro a la regió del Nord i a la subregió d'Entre Douro e Vouga 
 Entitats:
 Cambra Estrellada, tribunal anglès format per jutges i regidors reials creada el 1487 pel rei Enric VII 
 Cambra de Comerç de València, corporació de dret públic fundada el 1887 amb seu a València 
 Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, corporació de dret públic fundada a Terrassa el 1886 
 Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa, corporació de dret públic fundada el 1906 amb seu a Manresa 
 Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, corporació de dret públic fundada el 1886 amb seu a Barcelona
 Miscel·lània:
 WWE Elimination Chamber, esdeveniment per pagament per visió de la World Wrestling Entertainment 
 Pintor de cambra, artista que pintava per als membres d'una família noble
 Música de cambra, composició musical dedicada a un petit conjunt d'instruments en el que cada part està pensada per ser interpretada per un sol instrumentista
 Una cambra pròpia (A Room of One's Own), assaig de l'escriptora Virginia Woolf

Vegeu també 
 Congrés (desambiguació)

 Pàgines que comencen per Cambra